

Prénom 

Nedjma, Nejma, Nadjma ou Najma (en ) est un prénom féminin arabe qui signifie étoile.

Nom 

Nedjma peut désigner :
 Nedjma (1956), un roman de Kateb Yacine ;
 Nedjma, l'ancien nom de l'opérateur de téléphonie mobile algérien Ooredoo.
 Nedjma, l'auteure marocaine du récit L'amande (2004).